Giuseppe Turbiani olasz nemzetközi labdarúgó-játékvezető.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
1929-ben lett a Serie A játékvezetője. A nemzeti játékvezetéstől 1937-ben vonult vissza. Első ligás mérkőzéseinek száma: 99.

Nemzetközi játékvezetés 
Az Olasz labdarúgó-szövetség  Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 1934-től tartotta a nyilván bírói keretében. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen működő társának partbíróként segített. Az aktív nemzetközi játékvezetéstől 1934-ben búcsúzott.

Labdarúgó-világbajnokság
A világbajnoki döntőhöz vezető úton Olaszországba a II., az 1934-es labdarúgó-világbajnokságra a FIFA JB a hazai játékvezetők/partbírók közül többet is felkért, elsősorban partbírói feladatok végzésére. Ezen a tornán három olasz játékvezető és kilenc partbíró kapott feladatot. Az egyik nyolcaddöntő mérkőzésén második számú partbíróként szolgált. Partbírói tevékenységének száma világbajnokságon: 1.

1934-es labdarúgó-világbajnokság

Világbajnoki mérkőzés

Források 

Olasz labdarúgó-játékvezetők